een label (later Imperial Records geheten) waaronder tussen 1905 en 1910 door Crystalate Gramophone Record Manufacturing Company uit Engeland uitgebrachte enkelzijdige platen verschenen; zie EMI Music
Sun Records (1906), actief rond 1906 in de Verenigde Staten
Sun Records (1920), Sun Record Company uit Toronto (Canada), die in de jaren 20 van de 20e eeuw voornamelijk 'masters' van Okeh Records uit de VS overnam
Sun Records (Phillips), een bekend platenlabel vanaf 27 maart 1952 met thuisbasis Memphis
Sun Records (televisieserie), Amerikaanse televisieserie uit 2016

Zie ook 
 Sun Studio